«Политехник» — советский футбольный клуб из Еревана. Основан не позднее 1976 года.

Достижения 
 В третьей лиге СССР — 21 место (в зональном турнире третьей лиги 1990 год).
 Серебряный призер чемпионата Армянской ССР (1976).

Ссылки 
 в базе footballfacts 
 Матчи клуба в базе Wildstat 
 История футбольных клубов

Футбольные клубы СССР
Футбольные клубы Армении
Спортивные клубы Еревана